Рупертсхофен може бити:

 Рупертсхофен (Виртемберг), општина у њемачкој савезној држави Баден-Виртемберг у округу Осталб.
 Рупертсхофен (Рајна-Лан-Крајс), општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат у округу Рајн-Лан.